L'édition féminine 2013 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 16 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International.

Simona Halep remporte le simple dames. En finale, elle bat Kirsten Flipkens, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Irina-Camelia Begu et Anabel Medina Garrigues.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (ATP 2013)
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Bois le Duc
Tennis en juin 2013